Dorota Niewieczerzał (1947–2012) – polska działaczka ewangelicka, prezeska Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
 Jan Niewieczerzał (1914–1981) – polski duchowny ewangelicko-reformowany, superintendent generalny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, z tytułem biskupa Kościoła, działacz ekumeniczny – prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
 Piotr Niewieczerzał (ur. 1971) – polski działacz ewangelicki, prezes Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP